Lill-Baksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Baksjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (10 ha)
Lill-Baksjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (10,7 ha)

Se även
Baksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn